Gigabyte může být:
 Gigabyte – (GB) označení jednotky množství informace používané v informatice
 Gigabyte Technology – Tchajwanský výrobce počítačových komponentů